Äskören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äskören, Korpo, Åboland, 
 Äskören, Raseborg, Nyland,

Se även
Askören

Robotskapade Finlandförgreningar